Artakserkses I – władca starożytnej Persji 464 p.n.e.-425 p.n.e.
 Artakserkses II – władca starożytnej Persji 404 p.n.e.-358 p.n.e.
 Artakserkses III – władca starożytnej Persji 358 p.n.e.-338 p.n.e.
 Artakserkses IV, Arses – władca starożytnej Persji 338 p.n.e.-336 p.n.e.